

Persone
Adalberto Garelli (1886-1968) – ingegnere e imprenditore italiano
Arduino Garelli (1889-1953) – generale italiano 
Federico Garelli (1827-1885)  – commediografo italiano
Felice Garelli (1869-1936) – chimico italiano
Felice Garelli (1831-1903) – politico italiano
Franco Garelli (1945) – sociologo italiano
Giovanni Garelli (1825-1881) – politico italiano
Giusto Emanuele Garelli della Morea (1821-1893) – politico italiano
Jacques Garelli (1931-2014) – poeta e filosofo francese
Luigi Garelli, detto Gigio (1962) – allenatore di pallacanestro italiano
Paola Garelli, nota anche con lo pseudonimo di Mirka (1916-1944) – partigiana e acconciatrice italiana
Vincenza Garelli della Morea, nota anche come Centa della Morea (1859-1924) – compositrice e pianista italiana
Giusto Emanuele Garelli della Morea, politico del Regno di Sardena

Altro
Garelli – casa motociclistica italiana
Rifugio Piero Garelli – rifugio delle Alpi Liguri, Italia